Dzharaonyx eski es la única especie conocida del género extinto Dzharaonyx  ("garra Dzharakuduk") de dinosaurio terópodo alvarezsáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 93 y 89 millones de años durante el Turoniense, en lo que hoy es Asia. Sus restos se encontraron en la Formación Bissekty del Cretácico Superior de Uzbekistán. Esta formación se ha estudiado intensamente en los últimos años, representa un ambiente salobre. Coexistió con terópodos más grandes, incluido el dromeosáurido Itemirus, el tiranosáurido Timurlengia y el carcarodontosáurido Ulughbegsaurus. Ornitisquios y el saurópodo Dzharatitanis representaban a los herbívoros de la zona. Dzharaonyx se conoce a partir de una serie de material poscraneal disociado pero bien conservado. La forma del húmero es intermedia entre la de Patagonykus y Mononykus. El análisis filogenético coloca a Dzharaonyx en una politomía que incluye a otros miembros asiáticos de Parvicursorinae. Esto la convierte en el parvicursorinído más antiguo conocido hasta la fecha.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Alvarezsauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia
Animales descritos en 2022